Het judotoernooi in de klasse tot 63 kilogram voor vrouwen op de Olympische Zomerspelen 2012 vond plaats op dinsdag 31 juli 2012. Regerend olympisch kampioene was Ayumi Tanimoto uit Japan. In totaal kwamen 24 judoka's uit 24 landen uit in de half-middengewichtklasse.

Programma 
Alle tijden zijn (UTC+1)

Toernooischema

Laatste 4

Herkansingen

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Eindrangschikking

Vrouwen 63